Zieja – polski film biograficzny z 2020 roku
 Zieja – miasto w Rosji
 Andrzej Zieja (ur. 1980) – polski żużlowiec
 Jan Zieja (1897–1991) – polski duchowny, działacz społeczny, tłumacz, publicysta i pisarz religijny